Imlau ist der Name folgender Orte:

 Imlau (Gemeinde Werfen), Ortschaft von Werfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg

Imlau ist der Familienname folgender Personen:

 Hannelore Imlau (1930–1985), deutsche Tischtennisspielerin und -funktionärin, siehe Hannelore Schlaf
 Hans Günter Imlau, deutscher Filmproduzent
 Herbert Imlau, deutscher Sänger
 Margrit Imlau (* 1942), deutsche Schlagersängerin
 Nora Imlau (* 1983), deutsche Journalistin und Buchautorin